O'Dea est un nom de famille irlandais dérivé du nom de la langue irlandaise, Deághaidh, le nom d'un chef de clan au .

Patronymes 
Darren O'Dea (1987-), footballeur irlandais ;
Denis O'Dea (1905-1978), acteur irlandais ;
Fabian O'Dea (1918-2004), avocat canadien d'origine irlandaise, ancien lieutenant-gouverneur de Terre-Neuve au Canada ;
Willie O’Dea (1952-), homme politique irlandais.

Homonymie de patronyme
Patronyme irlandais